Цёблен () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ройтте. Занимает площадь 8,8 км².

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Гутайнц.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тироля